Malinová (okres Rakovník), een gemeente in Tsjechië
 Malinová (okres Prievidza), een gemeente in Slowakije